Betterton kan syfta på:

 Thomas Betterton
 Betterton, Maryland